Новая Деревня — урочище (бывшая деревня) на правом берегу реки Лемазы в Дуванском районе Башкортостана, на территории Лемазинского сельсовета, примерно в 4 км юго-западнее села Лемез-Тамак. Высшая отметка 347,5 м.

Название сохраняет название поселка Ново-Деревенский (иначе: Новая Деревня), который в 1926 году входил в Дуванскую волость Месягутовского кантона. Согласно списку населённых пунктов Башкирской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года в посёлке Ново-Деревенский (Новая Деревня) числилось 17 дворов и 104 жителя (49 мужчин и 55 женщин), преимущественно русские. В 1952 году Новая Деревня входила в состав Лемазинского сельсовета Дуванского района. В 1968 году деревня Новая Деревня входила в состав Лемазинского сельсовета Дуванского района, в ней проживало 26 человек.

Примечания

Ссылки 
 Карта масштабом 1:1000

Исчезнувшие населённые пункты Дуванского района
Урочища Башкортостана